MOAI SDK — свободно распространяемый игровой движок, предназначенный для написания компьютерных игр на языках C++ и Lua. Распространяется по лицензии .

Является кроссплатформенным, поддерживает Windows, macOS, Linux, iOS, Android и Native Client.

Особенности 
Moai SDK использует для вывода графики OpenGL. Для написания игровой логики используется язык Lua, для написания участков, критичных по производительности, может быть использован язык C++, позволяет также подключать сторонние C++ библиотеки. Поддерживает работу с Moai Cloud — облачным сервисом, предназначенным для размещения серверов Moai-игр, также написанных на Lua.

Moai не предназначен для освоения разработки игр начинающими программистами, этот движок имеет несколько более крутую кривую обучения.

Игры на MOAI

 Broken Age (Double Fine Adventure)
 Invisible, Inc.
 The Franz Kafka Videogame

См. также 
 Love2D

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Свободные игровые движки
Программное обеспечение, программируемое с помощью Lua